Red Lions Football Club, un club libérien de  football.
 Red Lions Zomba, un club malawite de football.
 Red Lions, surnom de l'équipe de Belgique masculine de hockey sur gazon.